Gebog kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gebog (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Gebog, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar